Västerhavsleden är ett cykelledkomplex som kommer att gå på nedlagda banvallar inom kommunerna Borås, Falkenberg, Falköping, Jönköping, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Varberg.

Iordningställande har påbörjats. För närvarande (i juli 2009) är följande sträckor farbara:

Falköping-Ulricehamn-Tranemo
Borås-Ulricehamn
Svenljunga-Sexdrega
Ullared-Lia

Externa länkar
Broschyr som beskriver projektet
Kommunernas information om västerhavsleden
Cykla på banvallar - Utvecklingen av cykelledinfrastruktur och cykelsatsningar i Ulricehamns kommun (Vägverket 2004)
Broschyr som beskriver projektet
swedishgreenways
Ulricehamns folder
Varbergs cykelleder
Cykelleden Sjuhäradsrundan

Kartor över leden
Det finns än så länge ingen sammanhängande och uppdaterad karta över alla delar av leden, men det lär vara på gång. Tills vidare får man pussla ihop delarna själv.

Ulricehamn
Falköping 
Borås samt Cykelleder i och omkring Borås
Jönköping
Tranemo
Svenljunga 
Falkenberg 
Varberg

Cykelleder i Sverige